

Lokalizacje

Niemcy 
 Wasserburg – dzielnica Günzburga
 Wasserburg am Inn – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Wasserburg (Bodensee) – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Lindau (Bodensee)

Osoby 
 Gerald Joseph Wasserburg – amerykański geolog

Zobacz też 
 Krausnick-Groß Wasserburg
 Wasserbourg